Алмофала:

 Алмофала — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Визеу
 Алмофала — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Гуарда